Martin Prusek, češki hokejist, * 11. december 1975, Ostrava, Češka.

Prusek je kariero začel pri klubu HC Vítkovice v češkoslovaški ligi. Leta 1999 je bil kot 164. izbran na NHL naboru s strani kluba Ottawa Senators, za katerega je zaigral v sezoni 2001/02. V ligi NHL, kjer je branil še za klub Columbus Blue Jackets, je skupno odigral 57 tekem rednega dela ter eno tekmo končnice. V drugem delu kariere je branil še za klube Orli Znojmo in HC Olomouc v češki ligi ter SKA St. Petersburg, Dinamo Riga in Spartak Moskva v ligi KHL.

Za češko reprezentanco je nastopil na štirih svetovnih prvenstvih, kjer je osvojil eno zlato in dve bronasti medalji.

Pregled kariere

|-
| HC Vítkovice
| Češka liga
| 94/95
|
| 4
|
|
|
|
|
| 4.66
| .826
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Vítkovice
| Češka liga
| 95/96
|
| 40
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Vítkovice
| Češka liga
| 96/97
|
| 49
|
|
|
|
| 2
| 2.30
| .919
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Vítkovice
| Evropska liga
| 97/98
|
| 4
| 5
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3.50
| .909
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Vítkovice
| Češka liga
| 97/98
|
| 48
| 51
| 0
| 0
| 0
| 12
| 2.69
| .916
|
| 1
| 9
| 0
| 0
| 0
| 2
| 5.71
| .846
|-
| HC Vítkovice
| Češka liga
| 98/99
|
| 37
|
|
|
|
| 4
| 2.67
| .918
|
| 4
|
|
|
|
|
| 2.88
| .923
|-
| Češka
| Svetovno prvenstvo A
| 99
|
| 0
| 6
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Vítkovice
| Češka liga
| 99/00
|
| 50
|
|
|
|
|
| 2.99
| .912
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Vítkovice
| Češka liga
| 00/01
|
| 30
|
|
|
|
|
| 2.29
| .925
|
| 9
|
|
|
|
|
| 3.26
| .919
|-
| Ottawa Senators
| NHL
| 01/02
|
| 1
|
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.90
| .800
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Grand Rapids Griffins
| AHL
| 01/02
|
| 33
|
| 0
| 2
| 2
| 2
| 1.83
| .930
|
| 5
| 5
| 0
| 0
| 2
| 2
| 2.16
| .896
|-
| Ottawa Senators
| NHL
| 02/03
|
| 18
|
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.37
| .911
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Binghamton Senators
| AHL
| 02/03
|
| 4
|
| 0
| 0
| 0
| 5
| 1.73
| .925
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ottawa Senators
| NHL
| 03/04
|
| 29
|
| 0
| 1
| 1
| 0
| 2.12
| .917
|
| 1
|
| 0
| 0
| 1
| 0
| 1.50
| .933
|-
| HC Vítkovice
| Češka liga
| 04/05
|
| 14
|
|
|
|
| 0
| 2.50
| .931
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Orli Znojmo
| Češka liga
| 04/05
|
| 8
|
|
|
|
| 0
| 2.38
| .933
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Columbus Blue Jackets
| NHL
| 05/06
|
| 9
|
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3.22
| .879
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Syracuse Crunch
| AHL
| 05/06
|
| 23
|
| 0
| 1
| 1
| 0
| 2.99
| .911
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SKA St. Petersburg
| Ruska liga
| 06/07
|
| 22
|
| 0
| 0
| 0
| 2
| 2.69
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Vítkovice
| Češka liga
| 07/08
|
| 43
|
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.69
| .932
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Riga
| KHL
| 08/09
|
| 20
|
| 0
| 0
| 0
| 0
| 1.70
| .941
|
| 3
|
| 0
| 0
| 0
| 0
| 4.67
| .859
|-
| Spartak Moskva
| KHL
| 08/09
|
| 22
|
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3.00
| .879
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češka
| Svetovno prvenstvo A
| 09
|
| 3
| 5
| 0
| 0
| 0
| 0
| 1.76
| .920
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Riga
| KHL
| 09/01
|
| 28
|
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3.13
| .903
|
| 4
|
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.57
| .921
|-
| HC Vítkovice
| Češka liga
| 10/11
|
| 2
|
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.26
| .933
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Olomouc
| Češka 2. liga
| 10/11
|
| 5
|
| 0
| 0
| 0
| 0
| 1.55
| .952
|
| 6
|
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3.04
| .906
|}

Glej tudi 
 Seznam čeških hokejistov na ledu

Viri 
 
 

Živeči ljudje
Češki hokejski vratarji
Češki hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Ottawa Senators)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1999
Hokejisti HC Vítkovice
Hokejisti Ottawa Senators
Hokejisti Grand Rapids Griffins
Hokejisti Binghamton Senators
Hokejisti HC Orli Znojmo
Hokejisti Columbus Blue Jackets
Hokejisti Syracuse Crunch
Hokejisti SKA St. Petersburg
Hokejisti Dinamo Riga
Hokejisti Spartak Moskva
Hokejisti HC Olomouc